Sydamerikanska mästerskapet i fotboll för damer 1998 spelades i Mar del Plata, Argentina 2–15 mars. Det var tredje upplagan av mästerskapet och avgjorde vem som skulle få CONMEBOL:s plats till VM 1998. Vann gjorde Brasilien. Tvåan Argentina fick kvalspela mot Mexiko i två playoff-matcher.

För första gången deltog alla 10 CONMEBOL-medlemmar i turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Externa länkar
RSSSF

1998 i Argentina
1998
Fotboll i Argentina
Fotbollsåret 1998
Sport i Mar del Plata